J83 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Olive Farm Observatory, di Hoghton